Newfoundland is een groot eiland voor de oostkust van Canada.

Newfoundland kan verder ook verwijzen naar:

Plaatsen

Canada 
 Newfoundland en Labrador, de meest oostelijke provincie van Canada, die tot 2001 "Newfoundland" heette
 Newfoundland, het hoofdeiland van die provincie
 Newfoundland Island, een klein eiland voor de zuidoostkust van Labrador
 Ukasiksalik Island, ook bekend als Newfoundland Island, een klein eiland voor de noordoostkust van Labrador
 Kolonie Newfoundland, een Britse kolonie (1610-1907); het latere dominion
 Dominion Newfoundland, een Britse dominion (1907-1949); de latere provincie

Verenigd Koninkrijk 
 Newfoundland Quay, een residentiële wolkenkrabber in Londen

Verenigde Staten 
 Newfoundland (Kentucky), een gehucht in de staat Kentucky
 Newfoundland (New Jersey), een gehucht in de staat New Jersey
 Newfoundland (Pennsylvania), een dorp in de staat Pennsylvania
 Newfoundland Mountains, een bergketen in de staat Utah

Dieren 
 Newfoundlander, een Canadees hondenras
 Newfoundlandpony, een Canadees ponyras
 Newfoundlandschaap, een Canadees schapenras
 Newfoundlandwolf, een uitgestorven ondersoort van de wolf

Schepen 
 HMS Newfoundland (59), een Brits oorlogschip
 HMHS Newfoundland, een Brits post- en later ziekenhuisschip
 SS Newfoundland, een Newfoundlands zeehondenjachtschip